Gminy w USA:
 Heth (ang. Heth Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Heth (ang. Heth Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Chet (Heth) – litera alfabetu hebrajskiego